

Wydarzenia 

 12 maja – Partowie zwrócili rzymskie znaki legionowe, które stracił Krassus.
 Początki eksportu wina z Italii do Indii. (data przybliżona)
 Reforma monetarna Augusta, wprowadzenie do obiegu złotej monety o nazwie aureus.

Urodzili się 
 Maria z Nazaretu
 Sejan, rzymski wojskowy

Zmarli 
 Mitrydates II, król Kommageny

80